WeirdX é um applet Java que comunica com o servidor X Window System, permitindo sessão cross plataforma GUI para o navegador. Ele é escrito em Java puro e licenciado sob a GNU GPL por JCraft. É derivado de WiredX-lite, uma versão comercial do software, e fornece suporte limitado do protocolo X11R6.3 através JDK/JRE 1.1.

Ligações externas 
 

X Window System
Servidores X